Catedral de Concepción puede designar:

 A la Antigua Catedral de Concepción, Concepción, Chile.
 A la Catedral de la Santísima Concepción, actual catedral de Concepción, Chile.